ТЦК — многозначная аббревиатура:
 ТЦК — транзитный центр коммутации
 ТЦК — Тувинский центральный кооператив
 ТЦК — Телевизионный центр Ковель
 ТЦКиСП — обозначение военкомата на Украине

См. также 
  — аббревиатура латиницей